Il singolare del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Máximo González che ha battuto in finale Mariano Puerta 2-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (primo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Mathieu Montcourt (semifinali)
 Fernando Vicente (secondo turno)

 Assente
 Konstantinos Economidis (secondo turno)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Jérôme Haehnel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2007